Pristichampsus est un genre éteint de crocodiliens de la famille des Pristichampsidae. Il vivait à l'Éocène, mesurait environ  de long et pouvait se tenir sur ses deux pattes arrière.

Dénomination 
Le premier reste découvert dans le Lutétien de France a d'abord été décrit et nommé Crocodilus rollianti par John Edward Gray en 1831. Paul Gervais en 1853 le dirigea vers un genre propre, Pristichampsus, et créa la combinaison nouvelle Pristichampsus rollianti.

Références culturelles 
Il apparaît dans :
 la série télévisée Nick Cutter et les Portes du temps, saison 3, épisode 1 (2009) ;
 le manga Cage of Eden (2008-2013).

Voir aussi 

 Boverisuchus (probable synonyme)

Références taxinomiques 
 

Genre de crocodiliens fossile (nom scientifique)
Pristichampsidae
Reptile préhistorique d'Amérique du Nord
Reptile préhistorique d'Asie
Reptile préhistorique d'Europe
Vertébré de l'Éocène
Taxon fossile décrit en 1853
Taxon fossile décrit en 1831